

Населені пункти та їхні частини

 Іздебки (Іздебкі) — село в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Іздебкі — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Іздебкі — частина села Дзетшники в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки